Landfrieden ist ein mittelalterlicher Rechtsbegriff, siehe: Landfrieden

Historische Landfrieden waren:
Ewiger Landfriede	1495
Landfried (Böhmen), ein 1440 gegründetes Landfriedensbündnis ostböhmischer Adeliger
Landfriedensbündnis Maas-Rhein 1351
Landfrieden von Eger 1389
Landsberger Bund, Landfrieden von Landsberg 1556
Mainzer Landfriede 1235
Pingsheimer Frieden Landfriedensbund von Pingsheim 1279
Wankumer Landfriede 1279

siehe auch
Landfriedensbruch
Landfried
 Der Landfriede, Oper von Ignaz Brüll aus dem Jahr 1877